Приневский край — одно из названий Ингерманландии.

 «Приневский край» — армейская газета Северо-Западной армии Юденича (1919—1920), которую редактировал писатель Александр Куприн; восстановлена в 2006 году как общественная газета Гатчины.

Источники